Чемпіонат Австрії 1992—1993 () — 82-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцятий перший титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*) Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1993
Австрія
Австрія
1992 в австрійському спорті
1993 в австрійському спорті